Hornkaserne ist der Name folgender Kasernen:

 Hornkaserne (Trier), eine ehemalige Kaserne in Trier
 Hornkaserne (Frankfurt), eine ehemalige Kaserne in Frankfurt am Main
 Hornkaserne (Frankfurt (Oder)), Kaserne in Frankfurt (Oder); siehe auch Städtische Museen Junge Kunst und Viadrina